Princeton kan syfta på:

 Princeton University –  ett universitet i Princeton i New Jersey

Geografi

Kanada 

 Princeton, British Columbia, ort, Regional District of Okanagan-Similkameen,

USA 

 Princeton, Florida, ort, Miami-Dade County, 
 Princeton, Indiana, countyhuvudort, Gibson County, 
 Princeton, Kansas, ort, Franklin County, 
 Princeton, Kentucky, countyhuvudort, Caldwell County, 
 Princeton, North Carolina, ort, Johnston County, 
 Princeton, Texas, ort, Collin County, 
 Princeton, West Virginia, countyhuvudort, Mercer County, 
 Princeton, Iowa, ort, Scott County, 
 Princeton, Illinois, countyhuvudort, Bureau County, 
 Princeton, Massachusetts, ort, Worcester County, 
 Princeton, Maine, ort, Washington County, 
 Princeton, Minnesota, ort, Mille Lacs County, 
 Princeton, Missouri, countyhuvudort, Mercer County, 
 Princeton, New Jersey, ort, Mercer County, 
 Princeton, Wisconsin, ort, Green Lake County, 
 Princeton, Kalifornien, ort, Colusa County, 
 Princeton, Idaho, ort, Latah County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar